Э́ндшпиль (от  — «конец игры») может означать:
 Эндшпиль — заключительная часть шахматной или шашечной партии.
Эндшпиль — российский рэп-исполнитель, участник дуэта MiyaGi & Andy Panda, ныне данный рэпер выступает под псевдонимом Andy Panda.
"Эндшпиль" (End play) — австралийский детективный триллер 1976 года, режиссёр Тим Бёрсталл.

См. также 
 Конец игры